Kim Ju-ae (Koreanisch: 김주애; * wahrscheinlich 2012 oder 2013 in Pjöngjang) ist die Tochter des nordkoreanischen Obersten Führers Kim Jong-un und seiner Frau Ri Sol-ju.

Leben 
Es wird allgemein angenommen, dass Kim Ju-ae im Jahr 2012 oder 2013 geboren wurde, da Ri Sol-ju während des Jahres 2012 in den nordkoreanischen Medien abwesend war, was später auf ihre Schwangerschaft zurückgeführt wurde. Ihr Name wurde außerhalb Nordkoreas bekannt, als Dennis Rodman, der eine enge persönliche Beziehung zu Kim Jong-un hat, sie in einem Bericht über einen Besuch, den er im Vorjahr im Land gemacht hatte, identifizierte. Rodman beschrieb, dass er „ihr Baby Ju-ae“ hielt und lobte Kim als „guten Vater.“ Kim Ju-ae soll einen älteren Bruder haben, der 2010 geboren wurde, sowie ein jüngeres Geschwisterkind unbekannten Geschlechts, das 2017 geboren wurde.

Kim Ju-ae trat erstmals im November 2022 bei einem Raketenstart öffentlich auf. Bis Anfang Februar 2023 hatte sie fünf öffentliche Auftritte. Die Staatsmedien bezeichneten sie zunächst als „geliebte“ Tochter von Kim Jong-un, begannen jedoch bald darauf, das Adjektiv respektiert zu verwenden, welches nur für die angesehensten Mitglieder der nordkoreanischen Gesellschaft wie Kim Ju-aes Eltern vorbehalten ist. Einige Analysten glauben, dass ihr neues öffentliches Profil ein Versuch ist, die Kim-Familie im Stil einer traditionellen Monarchie zu präsentieren oder auf Rivalitäten innerhalb der nordkoreanischen Regierung zu reagieren. Es hat auch zu Spekulationen geführt, dass sie als Nachfolgerin ihres Vaters ausgewählt wurde, was sie zur ersten Obersten Führerin machen würde. Zur Erinnerung an den Raketenstart am 18. November enthüllte die staatliche Korea Stamp Corporation am 15. Februar 2023 neue Briefmarken mit Kim Ju-ae. Am 18. Februar wurde sie mit ihrem Vater bei einer Feierlichkeit zum Geburtstag von Kim Jong-il oder dem Tag des strahlenden Sterns gesehen.

Stammbaum

Einzelnachweise 

Nordkoreaner
Geboren im 21. Jahrhundert
Frau
Kind einer berühmten Person